Marciniak ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisław Marciniak (* 1950), polnischer Chemiker und Hochschullehrer
 Ewelina Marciniak (* 1984), polnische Theaterregisseurin
 Florian Marciniak (1915–1944), polnischer Widerstandskämpfer
 Heinz Marciniak (1934–2021), deutscher Fußballspieler und Sportfunktionär
 Robert Marciniak (* 1960), deutscher Filmproduzent
 Steffen Marciniak, deutscher Schriftsteller und Lektor